Sandby steht für:

 Sandby (Borgholm), einen zur Gemeinde Borgholm gehörenden Ort im Norden Ölands
 Sandby (Mörbylånga), ein zur Gemeinde Mörbylånga gehörendes Dorf im Süden Ölands
 Sandby (Lolland Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Lolland Kommune

Sandby ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Sandby (1731–1809), englischer Landschaftsmaler und Kartenzeichner